Тетитла има више значења:

 Тетитла (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тетитла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику